Taut kan syfta på:

Bruno Taut (1880–1938), tysk arkitekt
Max Taut (1884–1967), tysk arkitekt
Taut & Hoffmann – tysk arkitektbyrå